Sīāhkal kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sīāhkal (kommunhuvudort i Iran), Gilan, 
 Shahrestān-e Sīāhkal, kommun, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar